Швець — майстер, що шиє і лагодить взуття, чоботар.

Прізвище 

Швець — українське прізвище.

Відомі носії 

 Швець Анатолій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Антон Андрійович (1986) — український блогер та політичний діяч, один із засновників партії «Демократична Сокира».
 Швець Антон Олегович (1993) — російський футболіст з «Ахмат».
 Швець Антон Юрійович — український паратхеквондист.
 Швець Борис Олександрович (* 1991) — український спортсмен-яхтсмен, учасник Олімпійських ігор 2016 року.
 Швець Валентин Родіонович (* 1939) — 1-й секретар Кагарлицького райкому КПУ Київської області. Член ЦК КПУ в 1986—1990 р. Народний депутат України 1-го скликання.
 Швець Валерій Тимофійович (1949) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, відмінник освіти України.
 Швець Василь Максимович (?–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Швець Василь Григорович — методист районного методичного центру відділу Глибоцької РДА (Чернівецька область), заслужений працівник освіти України.
 Швець Василь Олександрович (1948 р.) — український та радянський вчений-математик, кандидат педагогічних наук.
 Швець Василь Степанович (1918—1993) — український поет.
 Швець Варвара Іллівна (1892—1975) — українська радянська передовик сільського господарства, ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці (1951).
 Швець Віктор Дмитрович (1954) — українській політик, юрист.
 Швець Віктор Євдокимович — інженер відеотелевізійної дільниці Київського національного університету театру, заслужений працівник культури України.
 Швець Віктор Миколайович (1951—2014) — майстер спорту, старший мічман, учасник Євромайдану.
 Швець Владислав В'ячеславович (* 2000) — український футболіст та футзаліст, півзахисник «Миколаєва».
 Швець Владислав Олександрович (1926—2007) — український диригент, музикант, музичний педагог.
 Швець Володимир Євгенович (* 1962) — український економіст, професор, кандидат економічних наук.
 Швець Володимир Олександрович (1949) — заслужений журналіст України, член Спілки журналістів України
 Швець Володимир Ярославович (1955—2010) — український архітектор
 Швець Геннадій Васильович (1939—2000) — радянський футболіст, виступав на позиції захисника.
 Швець Дмитро Андрійович ( 1989) — український футболіст, півзахисник житомирського «Полісся».
 Швець Дмитро Володимирович — перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ; заслужений працівник освіти України
 Швець Дмитро Сергійович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Швець Іван Трохимович (1901—1983) — вчений у галузі теплоенергетики.
 Швець Євген Максимович (* 1931) — секретар парткому Чорноморського суднобудівного заводу Миколаївської області. Член Ревізійної комісії КПУ (1976—1981).
 Швець Євген Олександрович ( 2001) — український легкоатлет, чемпіон України.
 Швець Ігор (1959) — митрофорний протоієрей, ректор Волинської духовної семінарії, очільник Волинської православної богословської академії.
 Швець Іван Федорович (1955) — Єпископ Іоан, представник чисельної священичої родини.
 Швець Ігор Богданович (1985) — український футболіст, нападник «Ниви» (Тернопіль).
 Швець Ірина Борисівна (1965) — українська співачка (сопрано), народна артистка України (2015).
 Швець Ірина Вікторівна — завідуюча відділення Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, заслужений лікар України.
 Швець Любов Микитівна (нар 1943) — депутат Державної думи Російської Федерації II, III та IV скликань
 Швець Марек (1973) — чеський борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів світу, призер чемпіонатів Європи, учасник трьох Олімпійських ігор.
 Швець Микола Антонович (1955) — колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
 Швець Микола Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Микола Якович (1935) — український юрист.
 Швець Михайло (1880—1938) — оперний співак.
 Швець Михайло Олександрович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Надія Федорівна (1959) — українська художниця, заслужений художник України.
 Швець Наталія Вікторівна (нар. 1979, Севастополь, УРСР) — російська актриса театру і кіно.
 Швець (Савицька) Наталія Владиславівна (1955—2015) — викладач Львівської консерваторії, професор.
 Швець Наталія Іванівна (* 1950) — доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України.
 Швець Оксана Олександрівна (1955—2022) — українська акторка, заслужена артистка України.
 Швець Олег Миколайович (1979—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Олександр Васильович (1971—2018) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Олександр Олексійович (1958—2016) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Олександр Юхимович (1955) — український журналіст, головний редактор газети «Факти та коментарі». Заслужений журналіст України.
 Швець Павло Миколайович (1950) — артист балету. Фотожурналіст. Художник-оформлювач театру.
 Швець Ростислав Пилипович (1939) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату).
 Швець Руслан (1975) — український аналітик аграрних ринків, керівник проекту «AgroNews», керівник групи консультантів з аграрних питань телевізійної програми «АгроКонтроль».
 Швець Сергій Володимирович (* 1974) — український футболіст, півзахисник. У Вищій лізі України зіграв 1 матч за вінницьку «Ниву».
 Швець Сергій Володимирович (1971—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Швець Сергій Іванович (?–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Швець Сергій Олександрович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Швець Сергій Сергійович (* 1992) — український футболіст, захисник житомирського «Полісся».
 Швець Сергій Федорович (1976) — український тележурналіст, політичний оглядач.
 Швець Ульян Євграфович (1900—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Швець Федір Петрович (1882—1940) — український геолог, громадський і політичний діяч.
 Швець Федір Федорович (?–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Швець Юлія Вікторівна (1980) — державний службовець, член Центральної виборчої комісії.
 Швець Юрій Борисович (1952) — американський інтелектуал українського походження, радянський розвідник, майор КДБ у 1980—1990.
 Швець Юрій Павлович (1902—1972) — уродженець Полтавщини, радянський художник-постановник (фільми «Мрії назустріч» (1963), «Балтійці» (1937) та ін.).
 Швець Яків Васильович (?–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Швець Яна Ігорівна, відоміша як Єва Бушміна (1989) — українська співачка, солістка російсько-украіснкой жіночої поп-групи «ВІА Гра».
 Швець Ярослав Олександрович (1982) — український футболіст, воротар.

Див. також 
 Кравець

Примітки 

Українські прізвища